Gustaf Appelberg kan syfta på:

* Gustaf Appelberg (1871–1938), svensk jurist
 Gustaf Appelberg (1918–2011), svensk läkare
 Gustaf Appelberg (född 1955), svensk skådespelare